Por Garden Grove pode estar à procura de:
Garden Grove (Califórnia)
Garden Grove (Iowa)
Garden Grove (Flórida)

Desambiguações de topônimos